Karabach (gebied): een historisch geografisch gebied in het zuidelijke Kaukasusgebergte, met name in westelijk Azerbeidzjan en zuidelijk Armenië
 Kanaat Karabach, 1747–1822
Karabach (paard): een paardenras
Nagorno-Karabach: een niet erkende staat in het zuidelijke Transkaukasië
Nagorno-Karabachse Autonome Oblast: een voormalige autonome entiteit in de Sovjet-Unie
Nagorny Karabach (single): een single van de rockband Einstürzende Neubauten

Zie ook:
 Artsach (nahang): de historische naam van Nagorno-Karabach